Улья (, , ) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Эмпорда. Занимает площадь 7,28 км². Население — 1 019 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 web oficial del ayuntamiento de Ullà

Города Жироны
Муниципалитеты Жироны